Émile et les Détectives peut désigner :

Littérature 
 Émile et les Détectives, un roman policier pour la jeunesse de l'écrivain allemand Erich Kästner publié en 1929 ;

Cinéma 
 Plusieurs films adaptés du roman d'Erich Kästner :
 Émile et les Détectives, un film allemand réalisé par Gerhard Lamprecht, sorti en 1931 ;
 Émile et les Détectives, un film anglais réalisé par Milton Rosmer, sorti en 1935
 Émile et les Détectives, un film allemand réalisé par Robert A. Stemmle, sorti en 1954 ;
 Émile et les Détectives, un film dramatique américano-britannique réalisé par Peter Tewksbury, sorti en 1964.
 Émile et les Détectives, un film allemand réalisé par Franziska Buch, sorti en 2001